Franciaország
Rivière, település Indre-et-Loire megyében
Rivière, település Pas-de-Calais megyében